Едвард Ален „Ед“ Харис () амерички је глумац рођен 28. новембра 1950. године у Тенафлају, Њу Џерзи, САД.

Биографија 
Похађао је Универзитет Колумбија. Две године касније се сели у Оклахому и тамо учи драму на Универзитету Оклахома. Након неколико успешних улога у локалном позоришту, сели се у Лос Анђелес (Калифорнија) и уписује Калифорнијски институт уметности.

Прву већу улогу остварује у филму Граница (Borderline) у ком је играо са Чарлсом Бронсоном. Постаје звезда након улоге астронаута Џона Глена у филму из 1983. године Пут у космос/Права ствар (The Right Stuff) Филипа Кауфмана. Касније је играо у филмовима као што су: Амбис, Фирма, Аполо 13, Стена, Апсолутна моћ, Блистави ум и другим.

Приватни живот 
Оженио се 1983. године се са глумицом Ејми Мадиган, са којом има кћерку Лили.

Награде

Освојене награде 
 Добитник Златног глобуса као најбољи споредни глумац у филму Труманов шоу, 1999. године.

Номинације 
 Номинован за Оскара као најбољи споредни глумац у филму Аполо 13, 1995. године.
 Номинован за Оскара као најбољи споредни глумац у филму Труманов шоу, 1995. године.
 Номинован за Оскара као најбољи споредни глумац у филму Сати 2003. године.
 Номинован за Оскара као најбољи главни глумац у филму Полок, 2003. године.
 Номинован за БАФТА као најбољи споредни глумац у филму The Hours 2003. године.
 Номинован за БАФТА као најбољи споредни глумац у филму Труманов шоу, 1995. године.
 Номинован за Златни глобус као најбољи споредни глумац у филму Аполо 13, 1996. године.
 Номинован за Златни глобус као најбољи споредни глумац у филму Нож (Jacknife), 1990. године.
 Номинован за Златни глобус као најбољи споредни глумац у филму Сати, 2003. године.
 Номинован за Златни глобус (мини-серије или ТВ-филм) као најбољи главни глумац у филму Empire Falls, 2006. године.

Филмографија 

|-
| 1978. || || -{Coma}- || ||
|-
| 1980. || Граница || -{Borderline}- || || 
|-
| 1981. || || -{Knightriders}- || ||
|-
| 1981. || || -{Dream On!}- || ||
|-
| 1982. || Шоу наказа || -{Creepshow}- || Ханк Блејн ||
|-
| 1983. || Пут у космос || -{The Right Stuff}- || || 
|-
| 1983. || Шифра: Смарагд || -{Code Name: Emerald}- || || 
|-
| 1983. || || -{Under Fire}- || || 
|-
| 1984. || || -{Swing Shift}- || || 
|-
| 1984. || Места у срцу || -{Places in the Heart}- || || 
|-
| 1984. || || -{A Flash of Green}- || ||
|-
| 1985. || || -{Alamo Bay}- || ||
|-
| 1985. || Слатки снови || -{Sweet Dreams}- || ||
|-
| 1987. || || -{Walker}- || ||
|-
| 1987. || Последњи невини човек || -{The Last Innocent Man}- || ||
|-
| 1988. || || -{To Kill a Priest}- || ||
|-
| 1989. || Нож || -{Jacknife}- || ||
|-
| 1989. || Амбис || -{The Abyss}- || Вирџил „Бад” Бригман ||
|-
| 1990. || || -{State of Grace}- || ||
|-
| 1991. || || -{Paris Trout}- || ||
|-
| 1992. || Гленгари Глен Рос || -{Glengarry Glen Ross}- || ||
|-
| 1993. || Фирма || -{The Firm}- || || 
|-
| 1993. || || -{Needful Things}- || ||
|-
| 1994. || || -{Milk Money}- || ||
|-
| 1994. || Порцелански месец || -{China Moon}- || ||
|-
| 1995. || Никсон || -{Nixon}- || ||
|-
| 1995. || Аполо 13 || -{Apollo 13}- || ||
|-
| 1995. || || -{Just Cause}- || ||
|-
| || Стена || -{The Rock}- || || 
|-
| 1996. || Око за око || -{Eye for an Eye}- || || 
|-
| 1997. || Апсолутна моћ || -{Absolute Power}- || || 
|-
| 1998. || Маћеха || -{Stepmom}- || || 
|-
| 1998. || Труманов шоу || -{The Truman Show}- || Кристоф || 
|-
| 1999. || Треће чудо || -{The Third Miracle}- || || 
|-
| 2000. || Полок || -{Pollock}- || || 
|-
| 2000. || || -{The Prime Gig}- || || 
|-
| 2000. || || -{Waking the Dead}- || || 
|-
| 2001. || Блистави ум || -{A Beautiful Mind}- || || 
|-
| 2001. || Буфало војници || -{Buffalo Soldiers}- || || 
|-
| 2001. || Непријатељ пред вратима || -{Enemy at the Gates}- || || 
|-
| 2002. || Сати || -{The Hours}- || || 
|-
| 2003. || Радио || -{Radio}- || || 
|-
| 2003. || || -{The Human Stain}- || || 
|-
| 2003. || || -{Masked and Anonymous}- || || 
|-
| 2005. || || -{Winter Passing}- || || 
|-
| 2005. || Насилничка прошлост || -{A History of Violence}- || || 
|-
| 2006. || || -{Copying Beethoven}- || || 
|-
| 2007. || Национално благо: Књига тајни || -{National Treasure: The Book of Secrets}- || Мич Вилкинсо || 
|-
| 2013. || Ледоломац || -{Snowpiercer}- || Вилфорд || 
|-
| 2015. || Ноћна потера || -{Run All Night}- || Шон Магвајер ||
|-
| 2017. || Мајка! || -{Mother!}- || човек ||
|-
| 2022. || Топ ган 2: Маверик || -{Top Gun: Maverick}- || || 
|}

Познати глумци са којима је сарађивао 
 Виго Мортенсен (A History of Violence)
 Кјуба Гудинг Млађи (Радио)
 Никол Кидман (The Hours)
 Расел Кроу (Блистави ум)
 Џим Кери (Труманов шоу)
 Клинт Иствуд (Апсолутна моћ)
 Џин Хекман (Апсолутна моћ, Фирма)
 Шон Конери (Стена, Just Cause )
 Николас Кејџ (Стена)
 Том Хенкс (Аполо 13)
 Ентони Хопкинс (Никсон)
 Том Круз (Фирма, Топ ган 2: Маверик)
 Ал Пачино (Гленгари Глен Рос)
 Шон Пен (State of Grace)
 Роберт де Ниро (Jacknife)

Референце

Спољашње везе 

 
 Ед Харис: Памтим српске глумце из шпагети вестерна („Вечерње новости”, 8. октобар 2016)

Рођени 1950.
Амерички глумци
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде Сатурн